Hosselaar, iemand die aan hosselen doet.
 Hosselaar (single), een muzieksingle van de Nederlandse rapper Josylvio in samenwerking met Sevn Alias en Kevin uit 2020.